Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player () — шестой студийный альбом британского музыканта Элтона Джона, вышедший в 1973 году.
Самый продаваемый английский альбом года, Don’t Shoot Me I’m only the Piano Player особняком выделяется среди прочих альбомов Элтона Джона, сочетая в себе различные музыкальные и смысловые интерпретации. Во всём мире было продано более 19 миллионов копий альбома.

Об альбоме 
Диск был записан в июне 1972 года на студии во французском замке, расположенном в муниципалитете Эрувиль, и выпущен в январе 1973 года в США и Канаде на лейбле MCA Records и в остальных странах компанией .
Второй раз подряд альбом Элтона занимает первое место в Америке, а его сингл «Crocodile Rock» впервые становится синглом #1 в США и Канаде. «Daniel» также стал хитом альбома, заняв #1 в хит-параде синглов Канады и #2 в США.

Гас Даджен продюсировал «Elderberry Wine» (Би-сайд к «Crocodile Rock»), «Midnight Creeper» и «I’m Gonna Be a Teenage Idol», последняя была вдохновлена другом Джона, фронтменом группы T-Rex Марком Боланом. На альбоме играли те же музыканты, что и во время записи Honky Château. Все песни были новыми, за исключением «Skyline Pigeon», которая была на второй стороне сингла «». На «Don’t Shoot Me…» Элтон, по его словам, экспериментировал со своим стилем исполнения и голосом.

В интервью Элтон сказал, что «Crocodile Rock» была написана, как открытая дань пластинкам 50-х, а вокал намеренно похож на Бобби Ви. «High Flying Bird» стилизована под композиции Ван Моррисон, а «Midnight Creeper» — под The Rolling Stones. Во время тура по Австралии в 1972 году, Элтон был так впечатлён песней группы  «Eagle Rock», что вместе с Берни Топином написал «Crocodile Rock». На обложке альбома есть фото Берни Топина со значком «Daddy Who?».

Упаковка 
Название альбома пришло, когда Элтон был на вечере с Граучо Марксом, который весь вечер над ним подшучивал. После этого Элтон ответил тем, что поднял руки и сказал: «Don’t shoot me, I’m only the piano player». На обложке изображена фотография, на которой изображена пара снаружи кинотеатра и афиша гласит: Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player starring Elton John, ещё есть постер фильма братьев Маркс «». Была ли это преднамеренная дань Граучо или просто совпадение, неизвестно.

Список композиций

Участники записи 
Музыканты:
 Элтон Джон — вокал, Fender Rhodes (песни 1, 5), меллотрон (песни 1, 2), фортепиано (песни 2—4, 6, 7, 9, 10), колонка Лесли (песня 7) фисгармония (песня 8), Farfisa-орган (песня 9)
  — акустическая и электрическая гитары (все песни), банджо (песня 1), ситар (песня 4), мандолина (песня 8), бэк-вокал (песни 2, 7, 10)
  — бас-гитара (все песни), бэк-вокал (песни 2, 7, 10)
 Найджел Олссон — барабаны (все песни), мараки (песня 1), бэк-вокал (песни 2, 7, 10)
 Кен Скотт — синтезатор ARP (песня 1)
 Пол Бакмастер — аранжировка (песни 4, 6)
 Гас Даджен — аранжировка (песни 3, 5, 7)
 Ален Гато — саксофон (песни 3, 5, 7)
  — саксофон (песни 3, 5, 7)
 Жак Болоньези — тромбон (песни 3, 5, 7)
  — труба (песни 3, 5, 7)

Технический персонал:
 Гас Даджен — музыкальный продюсер
 Кен Скотт — звукорежиссёр
 Стив Браун — координатор
 Дэвид Ларкхэм — художественное оформление и дизайн конверта
 Майкл Росс — художественное оформление и дизайн конверта, фотографии буклета
  — фотографии обложки и буклета
 Брайан Форбс — фотографии буклета
  — фотографии буклета

Чарты

Недельные чарты

Чарты по итогам года

Сертификации

См. также 
 Стреляйте в пианиста

Примечания

Литература

Ссылки 
 Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player в рейтингах альбомов на Acclaimed Music

Альбомы Элтона Джона
Двойные альбомы
Альбомы глэм-рока
Альбомы Великобритании
Альбомы DJM Records
Альбомы MCA Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, записанные на Trident Studios
Альбомы, записанные на домашней студии